Kvítkovice (okres České Budějovice) - gemeente in Tsjechië
 Kvítkovice (Mírová pod Kozákovem) - deel van de gemeente Mírová pod Kozákovem in Tsjechië
 Kvítkovice (Otrokovice) - deel van de gemeente Otrokovice in Tsjechië